Todd County kan syfta på flera olika countyn i USA:

 Todd County, Kentucky
 Todd County, Minnesota
 Todd County, South Dakota